Muradbeyli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Muradbəyli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian